Душа Почкај (Лендава, 16. новембар 1924 — Љубљана, 24. јун 1982) је била jугословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1950.-те
|-
| 1953
| Скоројевићи
| Блондинка
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1960.-те
|-
| 1961
| Плес на киши
| Маруса
|-
| 1962
| Минута за убиство
| Нина
|-
| 1962
| Тог лепог дана
| Хедвика
|-
| 1964
| Завера
| /
|-
| 1966
| Амандус
| /
|-
| 1966
| Штићеник
| Каћа Радак
|-
| 1967
| Тврђава силеџија
| Францијева мама
|-
| 1969
| Седмина
| /
|-
| 1969
| Скоројевићи
| Фредова мајка
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="3" | 1970.-те 
|-
| 1971
| Темни храст
| 
|-
| 1972
| Девето чудо на истоку
| Валентина/Здравка Приморац
|-
| 1973
| Јесење цвеће
| Луча Шкалар
|-
| 1973
| Бегунац
| Содникова
|-
| 1977
| Субота ујутру
| /
|-
| 1979
| Убиј ме нежно
| /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1982.
Југословенски глумци
Словеначке глумице
Добитници награде Златна арена
Добитнице награде Царица Теодора